Alexander Seiler (1819 - 1891), hôtelier et entrepreneur suisse,
 Carine Seiler, militante syndicale française, 
 Cynthia Seiler (1951 -), joueuse de tennis australienne,
 Daniel-Louis Seiler (1943), politologue français,
 Hans Seiler (1907 - 1986), peintre suisse,
 Hanspeter Seiler, homme politique suisse
 Jacques Seiler (1928 - 2004), acteur et metteur en scène français,
 Kyra Seiler (2004), cavalière suisse,
 Lewis Seiler (1890 - 1964), réalisateur et scénariste américain.
 Richard Seiler (1940 -), historien et journaliste français.

Voir aussi 

 Seiler, une marque de pianos